Паломар може да се отнася за:
 Паломар – град в Аржентина
 Паломар (планина) – планина в Калифорния, САЩ
 Паломар (колеж) – колеж в Сан Маркос, Калифорния
 Паломар (музикална група) – музикална група
 Паломар (летище) – летище
 Паломарска обсерватория – астрономическа обсерватория в едноименната планина